Ngoepe ist der Familienname folgender Personen:

 Gift Ngoepe (* 1990), südafrikanischer Baseballspieler
 Samson Ngoepe (* 1985), südafrikanischer Leichtathlet